Freispiel steht für:

 Freispiel (Methode), eine pädagogische Methode in der Vorschulerziehung und Kindergarten
 Freispiel (1991), ein deutscher TV-Spielfilm aus dem Jahr 1991 (Regie: Friedemann Fromm)
 Freispiel (Film), ein österreichischer Spielfilm aus dem Jahr 1995 (Regie: Harald Sicheritz)
 eine Gratis-Runde beim Spiel mit Spielautomaten

Siehe auch Freies Spiel.